Le cément (du lat. caementum ; moellon) est un matériau qui donne de la cohésion à divers éléments :
 le cément dentaire est le tissu qui recouvre la dentine au niveau de la racine. 
 le cément est une  substance produite par la tique pour se coller au derme de son  hôte
 substance qui joue le rôle d'une colle biologique dans les récifs bio-construits 
 le cément est une substance utilisée en métallurgie, comme le carbone pour produire l'acier à partir du fer.
 en chimie le cément est une matière qui diffuse ses éléments quand elle est chauffée et mise en contact avec un métal
 en  verrerie, les céments sont des substances (comme l'ocre ou l'argile calcinée) agissant sur certains sels métalliques pour colorer le verre

Notes et références